

Cinema 
Bugiardo bugiardo (Liar Liar) – film del 1997 diretto da Tom Shadyac
Liar, Liar – film TV del 1993 diretto da Jorge Montesi

Musica 
Liar Liar – singolo del 2013 di Cris Cab
Liar Liar – singolo del 2011 di Christina Grimmie
Liar! Liar! – singolo del 1997 di B'z
Liar, Liar – singolo del 1965 dei The Castaways